Турнуазі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на південний захід від Парижа, 24 км на північний захід від Орлеана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 142 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 391,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Турнуазі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Турнуазі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Турнуазі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луаре

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луаре